Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2015 года прошли 28 и 30 августа: в первый день прошла квалификация, а во второй — основные соревнования.

Действующая чемпионка мира — немка Кристина Обергфёлль — защищала свой титул.

Призёры

Общая информация 
В соревнованиях приняли участие 32 спортсменки, представлявшие 21 страну (наибольшее представительство имела Германия — четыре участницы). В финальном сегменте участвовало двенадцать человек, представлявшие семь государств, но лишь три страны провели в эту стадию более одной участницы (четыре — от Германия и две — от КНР и США).

Лидер сезона до чемпионата мира — южноафриканка Сюнетте Фильюн — возглавляла протокол финального раунда после четырёх попыток, но, в итоге, лишь повторила свой лучший результат на чемпионатах мира — третье место, показанное ей на турнире 2011 года в Тэгу. В пятой попытке её обошла китаянка Люй Хуэйхуэй, обновившая рекорд Азии с результатом 66,13 метра, а в шестой — немка Катарина Молитор, которая стала единственной спортсменкой по ходу турнира, метнувшей снаряд за отметку 67 метров: её копьё приземлилось у отметки 67,69 метра.

Трио действующих призёров чемпионата мира провели защиту своих позиций не слишком удачно: победительница того турнира Кристина Обергфёлль хоть и установила в финальном раунде свой лучший результат сезона, но осталась лишь четвёртой; Кимберли Микл и Мария Абакумова и вовсе завершили свой путь в квалификации, показав 22-й и 30-й результаты. Ещё одна титулованная копьеметательница этого времени — чешка Барбора Шпотакова, пропустившая предыдущий чемпионат мира из-за рождения ребёнка, показала в финале девятый результат.

Рекорды 
На момент старта соревнования различные рекордные достижения в метании копья среди женщин выглядели следующим образом:

Квалификационные нормативы

Результаты

Предварительный раунд 

Q — результат в рамках квалификационного норматива. q — один из двенадцати лучших результатов квалификации.PB — лучший результат в карьере. SB — лучший результат сезона.

Финальный раунд 

SB — лучший результат в сезоне. WL — лучший результат сезона в мире. AS — рекорд Азии.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте IAAF 

Метание копья женщины
2015